Домино (фильм, 1973) — По мотивам повести Э.Сетон-Томпсона. "Домино. История одного черно-бурого лиса"
 Домино (фильм, 1988)
 Домино (фильм, 2005) — боевик режиссера Тони Скотта, в главной роли Кира Найтли.
Домино (фильм, 2019) — триллер режиссера Брайана де Пальмы.